Степан Ефимович Попов — (а, Горки — 29 мая 2004 года, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии (7.05.1960).

Биография 
Родился 25 декабря 1903 года в деревне Горки Великолукского уезда Псковской губернии. Член КПСС.

С 14 ноября 1925 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1925—1965 гг. — помощник командира взвода, взводный артполка, на командных должностях в артиллерии РККА, участник Великой Отечественной войны, начальник артиллерии 217-й стрелковой дивизии, командующий артиллерией 36-го гвардейского корпуса 11-й гвардейской армии, командир 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РГК, командир 6-й артиллерийской дивизии прорыва ГСВГ, советник по артиллерии в 1-м военном округе Чехословацкой народной армии, командующий артиллерией Приволжского военного округа, начальник факультета Артиллерийской академии имени Калинина.

25 декабря 2003 года в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил С. Е. Попову орден Почёта.

…Позвольте прежде всего выразить глубокую признательность герою Великой Отечественной войны, легендарному военачальнику Степану Ефимовичу Попову. И вручить ему орден Почета. А главное от своего имени, от имени всех присутствующих сердечно поздравить Степана Ефимовича со 100-летним юбилеем. Он отмечает его сегодня, и давайте пожелаем юбиляру доброго здоровья и хорошего настроения, удачи. Степан Ефимович еще во время войны командовал дивизией. Мы Вас поздравляем!…

Умер в Москве в 29 мая 2004 года.

Награды 
 орден Жукова;
 орден Почёта (2003);
 орден Ленина (19.11.1951);
 четыре ордена Красного Знамени (30.03.1943, 1.09.1943, 6.11.1945, 30.12.1956);
 два ордена Суворова II степени (4.07.1944, 31.09.1945);
 Орден Кутузова II степени (19.10.1945);
 два ордена Отечественной войны I степени (29.02.1944, 6.04.1985);
 два ордена Красной Звезды (12.04.1942, 03.11.1944);
медали

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Генерал-лейтенанты артиллерии
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Столетние долгожители России